Balkan Cup 1934/35 - piąta edycja turnieju piłkarskiego krajów bałkańskich - Balkan Cup, która odbyła się w dniach 23 grudnia 1934 − 1 stycznia 1935. Areną zmagań była stolica Grecji - Ateny. Po raz pierwszy po tytuł sięgnęła drużyna Jugosławii.

Tabela końcowa

Wyniki poszczególnych meczów

Zwycięzca

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na RSSSF.com

Balkan Cup
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej